Леопольд Фабрициус (Fabricius, 1715—1772) — чешский иезуит, проповедник и духовный писатель.

Главные его труды:
 «Smutna poušt opuštěného pana Ježiše při hořkém umučeni a outrpném vzdychání na postních kázaních představená» (1760);
 «Mravná naucění na svátky celého roku» (1761);
 «Mravná naučení navžecky výroční neděle a na den posvěcení chrámu páně» (I ч., 1762, II ч., 1763);
 «Syn pobožný mateře bezbožne» etc. (1770).

Примечания

Литература 
 

Чешские писатели
Иезуиты Чехии